Crossrail peut désigner
 Un projet de lignes de chemin de fer connectés à un tunnel traversant Londres en souterrain ;
 Un opérateur ferroviaire privé basé en Suisse ;
 Un opérateur ferroviaire privé basé en Belgique, filiale du précédent.